El Masters del Canadà 2022, conegut oficialment com a National Bank Open 2022, fou la 131a edició de la competició tenística disputada sobre pista dura al Canadà. Es va celebrar entre el 8 i el 14 d'agost de 2022, en categoria masculina estava inclosa dins de les sèries Masters 1000 de l'ATP i es disputar a l'IGA Stadium de Mont-real, Canadà, en categoria femenina estava inclosa dins els WTA 1000 de la WTA i es va disputar a l'Aviva Centre de Toronto, Canadà.

El tennista espanyol Pablo Carreño Busta va guanyar el títol més important del seu palmarès, el primer de categoria Masters. En la final va derrotar el polonès Hubert Hurkacz, que tot just va perdre la seva primera final després d'imposar-se en les cinc primeres que havia disputat durant la seva trajectòria. La romanesa Simona Halep va guanyar el segon títol de la temporada i per tercera ocasió aquest torneig després de derrotar la brasilera Beatriz Haddad Maia, que disputava la seva final més important de la seva trajectòria. La parella masculina formada pel neerlandès Wesley Koolhof i el britànic Neal Skupski van guanyar el sisè títol de la temporada i el segon de categoria Masters. La parella femenina formada per les estatunidenques Coco Gauff i Jessica Pegula van guanyar el segon títol de la temporada, ambdós de categoria WTA 1000, que van permetre a Gauff escalar al número 1 del rànquing de dobles per primera vegada, esdevenint la segona tennista més jove en aconseguir aquesta fita.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2022
ATP Tour 2022
WTA Tour 2022